Přírodní zlato (79Au) je tvořeno jediným izotopem, 197Au, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 41 radioizotopů, s nukleonovými čísly 169 až 210, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 195Au (poločas přeměny 186,01 dne), 196Au (6,166 9 d), 199Au (3,139 dne), 198Au (2,694 1 d), 194Au (38,02 hodiny) a 193Au (17,65 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 5 hodin, většina pod 45 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 196 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy platiny nebo alfa rozpadem na iridium, zatímco u 198Au a těžších radioizotopů se objevuje přeměna beta minus na rtuť.

Zlato-198 
Izotop 198Au se používá ke studiu hydrodynamického chování kapalin. Také nachází využití v radioterapii jako zdroj záření beta.

Seznam izotopů

Reference 

Zlato
Zlato